San Casciano in Val di Pesa, een gemeente in de Italiaanse provincie Florence (regio Toscane)
 San Casciano dei Bagni is een gemeente in de Italiaanse provincie Siena (regio Toscane)
 Rocca San Casciano, een gemeente in de Italiaanse provincie Forlì-Cesena (regio Emilia-Romagna)